Vjetrobrano-cestozaštitna funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Vjetrobrana funkcija je od velikog značaja za susjedne zgrade i bliža naselja. Šume služe i za zaštitu prometnica, a postojanjem šume postiže se veća sigurnost prometa. Ova funkcija šume sastoji se u sprječavanju odrona kamenja, muljevitih i snježnih nanosa na ceste te u sprječavanju udara vjetra.

Izvori 
 Matić, Slavko; Prpić, Branimir: PROGRAM NJEGE, OBNOVE I ODRŽAVANJA, TE EKOLOŠKE I SOCIJALNE FUNKCIJE PARK-ŠUMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Izvorni znanstveni članak. Šumarski list br. 5-6, CXXI ( 1997). str. 238. Sadržaj prenesen sa stranica Šumarskog lista uz dopuštenje.

Šumarstvo